

Чубукаран — присілок, Слакбашівська сільська рада, Белебеївський район, Башкортостан
 Чубукаран — присілок, Шаровська сільська рада, Белебеївський район, Башкортостан